

Niemcy 
 Dobersdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości w Polsce:
 Dobieszowice
 Dobieszów